Богуновка — название населённых пунктов:

Россия 
 Богуновка — село в Москаленском районе Омской области, ныне в составе села Екатериновка.

Украина 
 Богуновка — село в Гороховском районе Волынской области.
 Богуновка — село в Новониколаевском районе Запорожской области.